Курион — первоначально должность (лат. curio) в Древнем Риме.

Должность 
 Курион — номинальный глава древнеримской курии (лат. curia), ответственный за культовые вопросы курии.
 Главный курион (лат. curio maximus) — ведающий культовыми делами всех тридцати древнеримских курий.

Имя собственное 
 Курион — агномен древнеримских имён.
 Курион — когномен семьи древнеримского  Скрибониев.
  — полное римское имя семьи Скрибониев Курионов.

Прочее 
 Курион — античный город на Кипре.